climax – w języku angielskim: apogeum, moment kulminacyjny, okres w którym proces odbywa się najintensywniej
 Climax – ośrodek wydobycia rud molibdenu w stanie Kolorado
 Climax – film z 2018 roku w reżyserii Gaspara Noé
 Climax – singiel Ushera
 Coventry Climax – dawny dostawca silników w wyścigach Formuły 1
Miejscowości w USA:
 Climax – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Decatur
 Climax – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Greenwood
 Climax – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Kalamazoo
 Climax – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
Gminy w USA:
 Climax (ang. Climax Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kalamazoo
 Climax (ang. Climax Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams